Spinnler ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Spinnler (1879–1951), Schweizer Turner und Olympiasieger
 Erwin Spinnler (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Karl Spinnler (1875–1936), Schweizer Politiker und Ingenieur
 Lisette Spinnler (* 1976), Schweizer Jazzsängerin
 Max Spinnler (1920–2006), deutscher Fußball-Schiedsrichter
 Rolf Spinnler (1927–2000) Schweizer Maler, Bühnenbildner, Illustrator und Zeichner

Siehe auch:
 Spindler